Nagra steht für:

 Nagra Kudelski Group, Schweizer Audio- und Sicherheitstechnikhersteller, siehe Kudelski
 Nagra-Tonbandgeräte, siehe Kudelski #Nagra-Tonbandgerät
 Nagra (Trommel), Kesseltrommel beim Volk der Garo im Nordosten Indiens
 indische Kesseltrommel Dhamsa
 Katastralgemeinde von Wölfnitz (Klagenfurt am Wörthersee), Kärnten

Personen:
 Parminder Nagra (* 1975), britische Schauspielerin

Nagra steht als Abkürzung für:
 Nationale Genossenschaft für die Lagerung radioaktiver Abfälle in der Schweiz

Siehe auch:
 Nagara

Abkürzung